Boitron, comuna francesa de l'Orne
 Boitron, comuna francesa de Sena i Marne